Shout at the Devil bezeichnet:

 einen britischen Film, siehe Brüll den Teufel an
 ein Album von Mötley Crüe, siehe Shout at the Devil (Album)